Carnota (Spanje), een gemeente in Spanje
Carnota (Alenquer), een plaats in Portugal